Division One (1913/1914) – był to 24. w historii sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 16 sierpnia 1913, a zakończył się 29 kwietnia 1914. Brało w niej udział 20 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił Rangers. Nowym mistrzem Szkocji został Celtic, dla którego był to 11. tytuł w historii klubu. Koronę króla strzelców zdobył James Reid, który strzelił 27 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 20 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 38 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 

 Tabela końcowa 

1913 w piłce nożnej
1913 w Wielkiej Brytanii
1914 w piłce nożnej
1914 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji